Kupljensko je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Vojnić, Karlovačka županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 334 stanovnika te 109 obiteljskih kućanstava.

Sport 
U naselju je od 1947. godine postojao nogometni klub Čučuk

Izvori 

Naselja u Karlovačkoj županiji